Les Annales des Mines est une revue scientifique et technique française créée en 1794 et publiée effectivement à partir de 1798 sous le nom de Journal des Mines, et qui prend son nom définitif en 1815. 

Elle se consacre à travers les âges aux techniques industrielles et minières, à la géologie et à l'économie industrielle de la France, ainsi qu'au droit du sol et du sous-sol.

Historique 
Lorsque le Journal des mines fut créé par l'arrêté du 13 messidor an II, c'était sous l'autorité de l'Agence des mines, organisme gouvernemental chargé de superviser la politique et l'économie minière. Le premier rédacteur en chef fut Charles Coquebert de Montbret qui s'occupait personnellement des statistiques minières.

Jusque vers 1950, la majorité des auteurs sont des ingénieurs des mines travaillant dans l'administration, dans l'industrie lourde, et dans la recherche. C'est ainsi que, encore jeunes, de futures célébrités tels que Maurice Allais ou Henry Le Chatelier y ont publié leurs principales théories.

Désormais déconnectée du contexte métallurgique et minier, elle paraît toujours de nos jours, sous forme de quatre séries trimestrielles : Réalités Industrielles, Gérer & comprendre,  Responsabilité & environnement et Enjeux Numériques.

Elle constitue la plus vieille revue française consacrée aux sciences et techniques et à l'économie.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 .

Liens externes 
 
 
 L'intégralité des articles parus de 1998 à 2009, ainsi qu'environ 1000 biographies d'anciens élèves de MINES ParisTech, sur le site des Annales des Mines
 Les revues Journal des mines et Annales des mines en texte intégral de 1794 à 1881, sur le site MINES ParisTech
 Journal des mines (1794-1815 sauf 1805-1806), texte en ligne disponible sur IRIS

Revue pluridisciplinaire
Revue scientifique en France
Revue de géologie